monoblocco, come un componente di un motore
 monoblocco_finestra, come sistema integrato per la chiusura del foro finestra
 monoblocco, come un particolare tipo di sedia 
 Monoblocco (ospedale), forma costruttiva moderna di ospedali
 cucina monoblocco.